Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – turniej tenisowy, który był rozgrywany w dniach 10–17 sierpnia 2008 roku podczas igrzysk w Pekinie. Turniej odbywał się na olimpijskich kortach tenisowych na nawierzchni twardej (DecoTurf II). Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach, grze pojedynczej i grze podwójnej kobiet i mężczyzn.

System kwalifikacji 
Każdy kraj mógł wystawić maksymalnie po 4 zawodników w grach pojedynczych oraz po dwie pary w grach podwójnych.

Kwalifikacje do gier pojedynczych zostały przyznane 56 najlepszym zawodnikom na podstawie rankingów ATP i WTA w grze pojedynczej z dnia 9 czerwca. Osiem miejsc zostało przyznanych przez ITF zawodnikom reprezentującym kontynent, który nie uzyskał kwalifikacji na podstawie rankingu oraz zawodnikom, którzy nie osiągnęli wymaganego minimum.

Kwalifikacje do gier podwójnych zostały przyznane 10 najlepszym parom na podstawie rankingów ATP i WTA w grze podwójnej z dnia 9 czerwca. Pozostałe miejsca zostały przyznane przez ITF parom reprezentujących kontynent, który nie uzyskał kwalifikacji na podstawie rankingu oraz parom, które nie osiągnęły wymaganego minimum.

Format rozgrywek 
Turniej olimpijski w tenisie ziemnym rozgrywano w systemie pucharowym. Drabinki gier pojedynczych zostały rozpisane na 64 zawodników, a gier podwójnych na 32 pary.

Przegrani z półfinałów rywalizowali w meczu o trzecie miejsce.

Wszystkie mecze zostały rozegrane w systemie do dwóch wygranych setów, z wyjątkiem meczów finałowych gry pojedynczej i podwójnej mężczyzn, które zostały rozegrane w systemie do trzech wygranych setów.

W decydujących setach toczona była do przewagi dwóch gemów.

Rozgrywki

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Medaliści olimpijscy

Obrońcy tytułów

Bibliografia 
 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008